DU, Du eller du kan avse:

 Du – ett personligt pronomen, andra person singular
 Du-reformen – en förändring av språkbruket i Sverige under slutet av 1960-talet och början av 1970-talet
 DU – en måttenhet som anger ozonlagrets tjocklek i atmosfären, se Dobsonenhet 
 DU – IATA-koden för flygbolaget Hemus Air
 du (Unix) – unix-kod
 DU – depleted Uranium, se Utarmat uran  
 du (tidskrift) – en schweizisk kulturtidskrift
 Du – ett svenskt ellok